Сирия: Русская буря (на Западе известна как ) — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Разработана и выпущена московской студией Cats Who Play в Steam 21 февраля 2017 года.

История разработки 
Разработчиком была компания Cats Who Play, созданная в 2005 году бывшими сотрудниками GFI Russia. Идея и сценарий принадлежат Виталию Шутову, проект возглавлял Дмитрий Бабкин. Замысел создать игру возник у разработчиков в октябре 2015 года после просмотра выложенного на YouTube-канале ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник» видеоролика «Russia works», основанного на видео из репортажей корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Работа над проектом стартовала в декабре, за образец были взяты игры Warhammer: Dark Omen, Close Combat, Combat Mission, Противостояние и Company of Heroes.

В работе над проектом использовались находящиеся в открытом доступе документальные материалы и съёмки, создатели обошлись без приглашённых консультантов.

Cats Who Play пытались использовать в своём проекте игровой движок PathEngine, с создателями которого ранее сотрудничали во времена разработки игры «Три богатыря. Первая серия». Но на этот раз им было отказано в получении пробной версии.

По словам разработчиков, они хотели показать историю Сирийской войны через основные вехи: от начальных дней и до последних ярких побед над террором. В то же время сотрудники студии заявляли о том, что проект для нас это не игра, это принципиальная гражданская позиция.

Авторы отказывались раскрывать подробные источники финансирования, упоминая лишь о вложенных в проект собственных накоплениях, кредитах и деньгах из неигровой деятельности. Дополнение создавалось на вырученные от продажи игры средства. В озвучивании игры принял участие актёр Владислав Копп.

Игра была выпущена по программе Steam Greenlight, также деньги на неё собирались на краудфандинговом проекте Boomstarter (из заявленной суммы в 1 млн руб. было собрано 50,7 тыс. от 71 спонсора) и Indiegogo (неудачно). Из-за недостаточного финансирования разработчики не включили в игру мультиплеер, а также отказались от портирования на Mac OS и Linux.

Релиз 
Игра вышла 21 февраля 2017 года, незадолго до отмечаемого в России Дня защитника Отечества.

В марте 2017 года игра была на время заблокирована в Steam из-за жалобы на нарушение авторских прав Warfare, отправленной с одного из электронных почт GFI. При этом разработчики изначально обвинили Steam в блокировке по политическим причинам. После того, как GFI не подтвердила жалобу, доступ к игре был возвращён.

В апреле 2017 года Виталий Шутов сообщил о решении раздать через Steam 300 бесплатных ключей от неё для жителей США. Акция была приурочена к обстрелу США сирийской авиабазы Эш-Шайрат.

30 октября 2017 года вышло DLC «Возвращение в Пальмиру». Рассматривались и альтернативные варианты: первые бои подразделения «Тигры», оборона Квайреса и осада Алеппо.

22 октября 2018 года вышло DLC «Поля сражений». Включает в себя новые миссии, посвящённые деблокаде авиабазы Кувейрис в 2015 году и событиям в Восточной Гуте 2018 года. Также она даёт доступ к редактору, документации и игровым ресурсам. Возможна публикация и запуск собственных миссий и кампаний в Steam Workshop.

Сюжет 
Игра затрагивает два временных отрезка: лето — осень 2012 года, когда ССА внезапно атаковала Алеппо, и сентябрь 2015 — декабрь 2016, когда ИГИЛ дошёл до мягкого подбрюшья САА в районе Пальмиры и Башар Асад попросил помощи у РФ, чтобы она помогла спасти его страну от болезненных поражений сразу с двух фронтов.

Геймплей 
Подчинённые игроку солдаты и техника переходят из миссии в миссию, повышая собственный опыт. Игрок сам подбирает состав основной команды и подкрепления для миссии, а также заведует распределением оружия. У игровой техники вместо здоровья присутствует деление на сектора, способные выйти из строя. Однако даже критические повреждения поддаются ремонту, благодаря чему можно захватывать вражескую технику.
 
Существует три типа зданий в игре, имеющих разный бонус к защите и стойкость к урону.

Сюжет игры придерживается официальной позиции российских и сирийских властей на происходящие события. В частности, в негативном свете выставлены иностранные СМИ и правозащитники, а в дневнике игрового героя есть поддержка политики действующего сирийского президента Башара Асада.

В дополнении были внесены изменения в ИИ через механику «умных зон», в оригинале также применялись скрипты.

 Стороны 
 Сирийская Арабская Армия
 ВКС России в Сирии
 Морская пехота России
 боевики Фронта ан-Нусра
 боевики ИГИЛ
Играть можно только за САА. Кроме того, в некоторых миссиях игроку под контроль передаются части ВКС, ВДВ, ГРУ и морской пехоты РФ.

 Отзывы прессы 

Игра вызвала неоднозначную реакцию среди представителей западной прессы и правозащитных организаций, а также простых пользователей. Хотя разработчики жаловались на недостаточное освещение проекта со стороны представителей игровой журналистики, Syrian Warfare удостоилась упоминания в программе государственного телеканала «Россия 24».

Игровой портал games.mail.ru включил игру «Сирия: Русская буря» в список лучших игр месяца (март 2017). Позже они написали рецензию, где высоко (8.0 из 10) оценили проект. Тем не менее был отмечен и основной, по мнению автора рецензии, недостаток — излишняя сложность, которая отпугивает потенциальную аудиторию.

Руководитель благотворительной британской организации Syria Solidarity UK'' Марк Бутройд обвинил российских разработчиков в помощи террористам. Как считает Марк, авторы стратегии «Сирия: Русская буря» неверно отражают в своей игре реальные события и пропагандируют экстремизм, насилие и убийства мирных жителей.

Игровой портал games.mail.ru обратил внимание уже на дополнение и пофантазировал на тему возможных сюжетов развития событий в игре.

Обозреватель «Riot Pixels» Cyberswine в двойной рецензии на игру и дополнение к ней оценил их на 77 процентов из 100 возможных. В обзоре к положительным сторонам были отнесены реализм, внимание к деталям и игровая кампания, в то же время была упомянута слабая графика, отсутствие мультиплеера и наличие ряда багов.

Шон Кутюр в своей рецензии на портале  отметил, что несмотря на некоторые огрехи, свойственные играм подобного жанра конца 2000-х годов, Syrian Warfare вышла вполне достойной для своего скромного бюджета.

Ресурс IndieDB подвел итоги Топ-10 инди-игр 2017 года, и «Сирия: Русская буря» (Syrian Warfare) заняла 9-е место.

В ходе голосования за лучшую стратегическую игру 2017 года на портале Riot Pixels «Сирия: Русская буря» (Syrian Warfare) заняла 3-е место, а дополнение «Возвращение в Пальмиру» — 2-е место.

Продажи 
К осени 2017 года было продано 23 тыс. копий игры. По финансовым показателям первое место занимала Европа (29 % местных продаж приходилось на Германию), далее шли Россия и США. По числу проданных копий первой была Россия, потом Германия.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт дополнения: Сирия: Возвращение в Пальмиру
 Русская буря — Hypestorm
 25 фактов о стратегии «Сирия: Русская буря»
 Обзор Syrian Warfare — «Сирия: Русская буря» — Война без прикрас
 Обзор: Syrian Warfare: Русское инди — Обо всём — Игры — Gamer.ru

Игры Steam Greenlight
Игры только для Windows
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в России
Стратегии в реальном времени